Un Juez Abogado General es uno de los principales funcionarios judiciales de la rama militar o de las fuerzas armadas en general. Suele ser el juez abogado decano o más antiguo en el cuerpo.

Cuerpos de Jueces Abogados militares 

 Judge Advocate General's Corps
 Judge Advocate General (Australia)
 Judge Advocate General (Canadá)
 Defence Judge Advocate Corps (Denmark)
 Judge Advocate General (India)
 Abogado Militar General (Israel) - Military Advocate General's Corps, acrónimo MAG Corps.
 Judge Advocate General Branch (Pakistán)
 Judge Advocate General (Sri Lanka)
 Judge Advocate General (Reino Unido)
 Judge Advocate General's Corps (Estados Unidos):
 Judge Advocate General's Corps, U.S. Army
 Abogacía General de la Marina de los Estados Unidos - Judge Advocate General's Corps, U.S. Navy.
 U.S. Marine Corps Judge Advocate Division
 Judge Advocate General's Corps, U.S. Air Force
 U.S. Coast Guard Legal Division

Véase también 

 The Code (2019 TV series)
 JAG, serie de TV.
 Starfleet Judge Advocate General, Star Trek.
 Juez
 Abogado General

Referencias 

Justicia militar
Derecho militar